Trave Vierendeel – tipo di traliccio senza diagonali utilizzato in edilizia
Jules Arthur Vierendeel – ingegnere belga